Роберто Пикколи (; родился 27 января 2001 года, Бергамо, Италия) — итальянский футболист, нападающий клуба «Аталанта». На правах аренды выступает за клуб «Эллас Верона»

Клубная карьера 
Пикколи — воспитанник клуба «Аталанта». 15 апреля 2019 года в матче против «Эмполи» он дебютировал в итальянской Серии A.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте итальянской Серии A

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Специя»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Эллас Верона»